Tour de l'Avenir 2017 var den 54. udgave af det franske landevejscykelløb, også kendt som ungdommens Tour de France. Løbet foregik i perioden 18. til 27. august 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017 og var klassificeret som 2.Ncup. Den samlede vinder af løbet blev colombianske Egan Bernal, foran belgiske Bjorg Lambrecht og danske Niklas Eg.

Ryttere og hold

Danske ryttere
 Niklas Eg
 Casper Pedersen
 Kasper Asgreen
 Jesper Schultz
 Mikkel Frølich Honoré
 Jonas Gregaard Wilsly

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

9. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI Europe Tour 2017